Tjerven kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Tjerven (ort), Minsks voblast,

Bulgarien 

 Tjerven (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Asenovgrad, 
 Tjerven (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ivanovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar